Hipólito Yrigoyen (politicus), president van Argentinië tussen 1916 en 1922 en tussen 1928 en 1930
 Hipólito Yrigoyen (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
 Hipólito Yrigoyen (Santa Cruz), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Cruz
 Hipólito Yrigoyen (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires